Аспект (від  «вид, вигляд; погляд, точка зору») — одна зі сторін об'єкта, що розглядається; його бачення з певного погляду.

Аспект може стосуватися:

 Аспект — поняття філософії
 Аспект — у геоботаніці — зовнішній вигляд рослинних угруповань
 Аспект — у фітоценології — зовнішній вигляд рослинного співтовариства, який може змінюватися протягом вегетаційного сезону
 Аспект (вид) — граматична категорія в слов'янських і деяких інших мовах

Див. також 
 Аспектно-орієнтоване програмування